Marat steht für:

 Marat (Vorname), männlicher Vorname
 Name eines sowjetischen Schlachtschiffs, siehe Petropawlowsk (Schiff, 1911)
 Marat (Puy-de-Dôme), französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 zeitweiliger Name der französischen Gemeinde Saint-Symphorien-sur-Couze
 Namensgebende Figur in Pietro Mascagnis Oper Il piccolo Marat

Personen:
 Allan Marat (* 1954), papua-neuguineischer Politiker
 Jean Paul Marat (1743–1793), französischer Arzt, Verleger, Journalist und Politiker
 Leopold Marat (1908–1939), österreichischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Mara
 Marat/Sade